Mauro Bellugi – ex calciatore
Piero Bellugi – direttore d'orchestra
Ubaldo Bellugi – scrittore